USS Savannah je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Savannah (1798) 
 USS Savannah (1842) 
 USS Savannah (AS-8) 
 USS Savannah (CL-42) 
 USS Savannah (AOR-4)

Savannah